Flash Gordon pode referir-se a:

 Flash Gordon - personagem criado por Alex Raymond
 Flash Gordon (1936) - cinesseriado com Buster Crabbe
 Flash Gordon (telessérie) - exibida em 2007 pelo Sci-Fi Channel
 Flash Gordon (filme) - com Max Von Sydow e Timothy Dalton (1980)
 Flash Gordon (álbum) - da banda Queen
 Flash Gordon (pinball) - máquina de jogos eletrônicos